Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 11 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Truman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1962
Adelaide
Tennis en Australie en 1962
Novembre 1962